

Джирард — місто, штат Джорджія
 Джирард — місто, штат Іллінойс
 Джирард — місто, штат Канзас
 Джирард — місто, штат Огайо
 Джирард — місто, штат Пенсільванія
 Джирард Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Джирард Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Джирард — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Жирар
 Жерар